Filippa/Philippa er et pigenavn afledt af det græske drengenavn Filip, der betyder "den der elsker heste".

Ifølge Danmarks Statistik bar 768 danskere navnet Filippa/Philippa pr. 1. januar 2008.

 Philippa af England (1394-1430) var dronning af Danmark, Norge og Sverige. Hun var datter af Henrik IV af England og blev i 1406 gift med den danske kong Erik af Pommern.

 Filippa (æblesort) en æblesort, som stammer fra et æbletræ, der 1881 blev udviklet af en skolepige med samme navn.

Referencer 

Pigenavne
Æbler
Spiseæble